Алексей Николаевич Пискунов (10 января 1959 года) — советский и российский футболист, игрок в мини-футбол. Тренер.

Воспитанник ФШ «Динамо» Москва, в 1975—1979 годах играл за дублирующий состав клуба. В 1980—1996 годах играл в первой (1982—1986, 1987—1989, 1993—1994), второй (1980—1982, 1987, 1990, 1992), второй низшей (1990) и третьей (1994, 1996) лигах первенств СССР и России. Выступал за команды «Сатурн» Рыбинск (1980—1982), «Шинник» Ярославль (1982—1986, 1987—1990), «Красная Пресня»/«Асмарал» (1987, 1990), «Геолог» Тюмень (1989), «Динамо» Ставрополь (1989), «Шахтёр» Караганда (1990), «Интеррос»/«Техинвест-М» Московский (1992—1994), «Автомобилист» Ногинск (1994, 1996). Играл в финале Кубка Москвы 1991 за «КСМ-24».

Играл за чехословацкий клуб «Вагонка» Попрад (1990/91) и гонконгский «Хэппи Вэлли» (1994/95).

Выступал за московские мини-футбольные клубы «КСМ-24» и «Спартак».

Окончил ГЦОЛИФК (преподаватель физической культуры, 1975—1980).

Ветеран труда (2014), отличник физической культуры и спорта (2015).

Работает тренером в ГБУ «СШОР № 27 „Сокол“» Москомспорта. С марта 2019 — главный тренер ФК «Экспресс» дивизиона «А» чемпионата Москвы.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Рыбинск»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Пресня»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Знамя»
Игроки ФК «Хэппи Вэлли»
Игроки в мини-футбол СССР
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «ГКИ-Газпром»
Игроки МФК «Спартак»
Спортсмены нескольких видов спорта
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма